Le Traître (Der Zinker), film allemand réalisé par Karel Lamač et Martin Frič, sorti en 1931
 Le Traître, film réalisé par Anatole Litvak, sorti en 1951
 Le Traître, un livre philosophique et autobiographique d'André Gorz, sorti en 1958
 Le Traître, épisode de la série télévisée Star Trek
 Le Traître, roman de Matthew Stover paru en 2002
 Le Traître (Il traditore), film italien réalisé par Marco Bellocchio, sorti en 2019

Voir aussi